Михаил Кулико́в:
 Куликов, Михаил Иванович (1865—?) — казачий урядник, депутат Государственной думы I созыва от Области войска Донского.
 Куликов, Михаил Леонидович (1895—1982) — российский и советский борец.
 Куликов, Михаил Фёдорович (1861—?) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Астраханской губернии.